Piraí do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piraí do Sul (ort), Paraná, 
 Piraí do Sul (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar